«Пусть он выступит» — телевизионный фильм режиссёра Олега Биймы, снятый на Украинской студии телевизионных фильмов в  году. Экранизация пьесы Джека Лондона «Кража».

Сюжет 
События разворачиваются в США конца XIX — начала XX века. Говард Нокс собирается выступить с речью, обличающей богатого промышленника Энтони Старкуэтера. Нокс располагает тайной перепиской о его тёмных финансовых махинациях.

За день до выступления люди Хоббарда крадут компрометирующие документы из номера отеля. О краже узнает дочь Старкуотера Маргарет, у которой развивается роман с Ноксом. Она крадёт документы со стола отца и передаёт их Ноксу. Сразу после этого звучит выстрел, убивающий Говарда.

В ролях 
 Глеб Стриженов — Энтони Старкуэтер, «король биржи»
 Нина Алисова — миссис Старкуэтер
 Надежда Смирнова — Конни, дочь Старкуэтеров
 Лариса Кадочникова — Маргарет Чалмерс, дочь Старкуэтеров, жена Томаса Чалмерса
 Вячеслав Езепов — Томас Чалмерс, сенатор, муж Маргарет
 Виталий Сидлецкий — Томми, сын Чалмерсов
 Евгений Паперный — Эллери Хаббард
 Лембит Ульфсак — Говард Нокс, доктор, член конгресса, социалист
 Сергей Кустов — Феликс Доблмен, секретарь Энтони Старкуэтера
 Геннадий Кирик — Джулиус Ратленд, священник епископальной церкви
 Елена Драпеко — Линда Дэвис, горничная Маргарет Чалмерс

 В эпизодах 
 А. Кузьменко
 И. Сорокин
 Святослав Максимчук — гость у Чалмерсов, сенатор

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Виктор Кисин
 Режиссёр-постановщик: Олег Бийма
 Оператор-постановщик: Александр Мазепа
 Художник-постановщик: Мирон Киприян

Факты 
 В 1982 году вышло сразу две экранизации пьесы Джека Лондона «Кража»: режиссёра Леонида Пчёлкина на ТО «Экран» («Кража») и «Пусть он выступит…» Олега Биймы на Укртелефильме
 В фильме снялись мать и дочь: Нина Алисова, в роли миссис Старкуэтер и Лариса Кадочникова в роли Маргарет Чалмерс
 И у Олега Биймы в начале 80-х она <Лариса Кадочникова> блистательно снялась в экранизации «Кражи» по мотивам Джека Лондона («Пусть он выступит») — и, на мой взгляд, сыграла эффектнее и точнее, нежели это делала Анастасия Вертинская в аналогичной экранизации у Леонида Пчёлкина

См. также 
 Кража (фильм, 1982) — двухсерийный телевизионный фильм режиссёра Леонида Пчёлкина

Примечания

Ссылки 
 «Пусть он выступит» на Портале советского кино

Фильмы студии «Укртелефильм»
Телефильмы СССР 1982 года
Фильмы-драмы СССР
Экранизации произведений Джека Лондона